Термин Мерк има више значења.

 Мерк, насеље у Мађарској
 -{Merck & Co.}-, америчка компанија
 Merk KGaA, немачка компанија
 Маркус Мерк, немачки фудбалски судија